Марк Майлод () — британский режиссёр кино и телевидения, продюсер.

Карьера 
Майлод был режиссёром нескольких телешоу США и Великобритании, большинство из них для BBC. Майлод также был сопродюсером сериала телеканала HBO «Красавцы», где он также выступал регулярным режиссёром.

До «Красавцев», Майлод также был режиссёром полнометражных фильмов, включая «Али Джи в парламенте», «Большая белая обуза» и «Сколько у тебя?», и сериалов «Холодные ступни», «Королевская семья», «Пиф-паф, это Ривз и Мортимер».

Майлод был режиссёром и исполнительным продюсером пилотного эпизода американской версии драмедийного сериала «Бесстыдники» для телеканала Showtime. Он остался со-исполнительным продюсером и постоянным режиссёром сериала.

В 2011 году, Майлод стал режиссёром и исполнительным продюсером первой серии фэнтезийного сериала канала ABC «Однажды в сказке».

Он работал над романтической комедией 2011 года «Сколько у тебя?». Фильм получил смешанные отзывы.

В 2014 году он снял пилотный эпизод американского телесериала «Любовники».

В 2014 году он срежиссировал 3 и 4 эпизоды 5 сезона сериала канала HBO «Игра престолов».

Фильмография

Режиссёр 
 — — Быстрое шоу / The Fast Show
 — — Холодные ступни / Cold Feet
 — — Семья Ройл / The Royle Family
 — — Детектив и привидение / Randall & Hopkirk (Deceased)
  — Синдром Бэддиела / Baddiel’s Syndrome
  — Али Джи в парламенте / Ali G Indahouse
 — — Бесстыдники / Shameless
 — — Красавцы / Entourage
  — Большая белая обуза / The Big White
  — Добро пожаловать в «Капитана» / Welcome to the Captain
 — — Соединённые Штаты Тары / United States of Tara
  — Бесстыдники / Shameless
  — Игра престолов / Game of Thrones
  — Сколько у тебя? / What’s Your Number?
  — Однажды в сказке / Once Upon a Time
  — Любовники / The Affair
  — Бэкстром / Backstrom
  — Особое мнение / Minority Report
  — Наследники / Succession
 2022 — Меню / Menu

Продюсер 
 2004 — 2011 — Красавцы / Entourage (исполнительный сопродюсер / сопродюсер (33 эпизода, 2007—2009)
 2011 — Бесстыдники / Shameless (исполнительный продюсер / исполнительный сопродюсер (37 эпизодов, 2011—2014)
 2011 — Однажды в сказке / Once Upon a Time (исполнительный продюсер (1 эпизод, 2011)
 2014 — Любовники / The Affair (исполнительный продюсер (1 эпизод, 2014)
 2015 — Бэкстром / Backstrom (исполнительный продюсер (1 эпизод, 2015)

Личная жизнь 
Марк Майлод женат на художнице по костюмам Эми Уэсткотт
и у них есть 3 дочери и сын.

Примечания 

Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Лауреаты премии Гильдии режиссёров США
Лауреаты премии BAFTA TV